Le barghest est une créature imaginaire tirée des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.
Le Barghest tire son inspiration de la légende anglaise parlant d'un chien maléfique rôdant dans le Yorkshire.
Il fut créé par Gary Gygax, en 1979.

Description
Les barghests sont d'énormes chiens noirs, présentant certains traits humanoïdes (pattes préhensiles, visage plus ou moins gobelinoïde). Leurs yeux luisent d'une lueur orange quand ils sont excités. Les plus gros spécimens dépassent les .

Créature de Donjons et Dragons